«Extreme Ways» — второй сингл Моби из альбома 18 19 августа 2002 года. Также сингл присутствует в альбоме Go – The Very Best of Moby.

Песня «Extreme Ways» звучит в титрах всех пяти фильмов о Джейсоне Борне, для титров к фильмам «Ультиматум Борна», «Эволюция Борна» и «Джейсон Борн» были записаны новые версии песни, первая была выпущена в сборнике саундтреков к фильму The Bourne Ultimatum: Original Motion Picture Soundtrack.

Музыкальное видео 
Видео на песню было снято в начале 2003 года. Его можно увидеть на 18 B Sides + DVD и на Bourne Identity «Explosive Extended Edition» DVD.

Использование в популярной культуре 
 «Extreme Ways» была использована в первом в мире DSLR Full-HD фильме «Reverie».
 Песня является саундтреком к телесериалу Nova
 Песня звучит в титрах фильмов о Джейсоне Борне.
 В 2013 году песня звучала в рекламе автомобиля Hyundai i40.

Список композиций

CD: Mute/ CD MUTE270 (UK) 
 «Extreme Ways» — 3:33
 «Love of Strings» — 6:11
 «Life’s So Sweet» — 6:31
 «Extreme Ways» (video)

CD: Mute / LCD MUTE270 (UK) 
 «Extreme Ways» — 3:32
 Album excerpts — 1:55
 «Signs of Love»
 «Sunday (The Day Before My Birthday)»
 «In My Heart»
 «Jam for the Ladies»

CD: V2 / V2CP 131 (Japan) 
 «Extreme Ways» — 3:32
 «Love of Strings» — 6:11
 «Life’s So Sweet» — 6:31
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Vocal Remix) — 7:11
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Club Mix) — 11:37

CD: Mute / XCD MUTE270 (UK) 
 «Extreme Ways» (Bourne’s Ultimatum)

 released

CD: Mute / CD-R Promo (UK) 
 «Extreme Ways» (John Creamer + Stephane K Remix) — 9:25
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Instrumental Mix) — 6:27
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Club Mix) — 11:37
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Compressed Dub Mix) — 6:15
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s After Electro Anthem) — 9:02
 «Extreme Ways» (Lee Coombs Remix) — 8:36

 UK CD-R promo. No catalogue number.

12": Mute / 12 MUTE270 (UK) 
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Vocal Remix) — 7:11
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Club Mix) — 11:37

 released

12": Mute / L12 MUTE270 (UK) 
 «Extreme Ways» (John Creamer + Stephane K Remix) — 9:25
 «Extreme Ways» (Lee Coombs Remix) — 8:36

2x12": Mute / P12 MUTE 270 (UK) 
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Vocal Remix) — 7:11
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Club Mix) — 11:37

 «Extreme Ways» (John Creamer + Stephane K Remix) — 9:25
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Instrumental Remix) — 6:27

 UK promo

2x12": Mute / PL12 MUTE 270 (UK) 
 «Extreme Ways» (Lee Coombs Remix) — 8:36
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s After Electro Anthem) — 9:02

 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Club Mix) — 11:37
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Vocal Remix) — 7:11

 UK promo

Remixers

DJ Tiësto 
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Vocal Remix) — 7:11
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Instrumental Remix) — 6:27
 «Extreme Ways» (DJ Tiësto’s Instrumental Version) — 6:27

Junior Jack 
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s After Electro Anthem) — 9:02
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Club Mix) — 11:37
 «Extreme Ways» (Junior Jack’s Compressed Dub Mix) — 6:15

Lee Coombs 
 «Extreme Ways» (Lee Coombs Remix) — 8:36

John Creamer + Stephane K 
 «Extreme Ways» (John Creamer + Stephane K Remix) — 9:25

Чарты

Оригинальная версия

«Extreme Ways (Ультиматум Борна)»

Ссылки 
 moby.com — официальный сайт 

Синглы Моби
Синглы 2002 года
Синглы 2007 года
Песни из кинофильмов